Hammy McMillan può riferirsi a:
Hamilton McMillan, noto come Hammy McMillan (n. 1963) - giocatore di curling britannico
Hamilton McMillan Jr., noto come Hammy McMillan (n. 1992) - giocatore di curling britannico